De Wereldbeker van 1997 werd gespeeld tussen het Duitse Borussia Dortmund en het Braziliaanse Cruzeiro. De Europeanen haalden het met 2-0 na goals van Michael Zorc en Heiko Herrlich.

Wedstrijddetails 

Wereldkampioenschap voetbal voor clubs
Voetbal in 1997